Склад збірної Румунії на Чемпіонаті Європи 1984 року

Докладніше...Румунія
Румунія 1984